Ягодный:

 Ягодный — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Ягодный — железнодорожный блокпост (населённый пункт) в Сковородинском районе Амурской области.
 Ягодный — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Ягодный — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
 Ягодный — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Ягодный — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Ягодный — посёлок в Манском районе Красноярского края.
 Ягодный — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Ягодный — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области.
 Ягодный — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Ягодный — хутор в Октябрьском районе Оренбургской области, упразднён в 2008 г.
 Ягодный — посёлок в Колышлейском районе Пензенской области.
 Ягодный — посёлок в Лунинском районе Пензенской области.
 Ягодный — посёлок в Кошкинском районе Самарской области.
 Ягодный — посёлок в составе Екатеринбурга Свердловской области.
 Ягодный — посёлок в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Ягодный — посёлок в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Ягодный — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

См. также 
 Ягодный хребет
 Ягодная
 Ягодное